De 13de editie van de Champions League werd door Liverpool FC gewonnen in de strafschoppenreeks tegen het Italiaanse AC Milan.

Voorronde

Eerste voorronde

Tweede voorronde

Derde voorronde

* Eindstand 1-2 maar omgezet in 0-3 forfait wegens het opstellen van de geschorste Liasou Louka van PAOK.

Groepsfase 
16 winnaars van de 3de kwalificatieronde, 10 kampioenen van de 10 competities met het beste coëfficiënt en 6 vicekampioenen van de 6 beste competities werden verdeeld over 8 groepen van 4. De top 2 van elke groep gaat naar de 1/8 finale, de nummer 3 naar de UEFA Cup, de nummer 4 is uitgeschakeld.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

1/8 finale

Kwartfinale

* Stilgelegd bij 1-0 na 73' en omgezet in 3-0 forfait nadat AC Milan-doelman Dida geraakt werd door een fakkel.

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links
 2004-05 season at UEFA website
 European Club Results at RSSSF

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2004/05